

Geografia 
 Sovetskij – cittadina della Chantia-Mansia
 Sovetskij – cittadina dell'Oblast' di Leningrado
 Sovetskij – cittadina della Repubblica dei Mari
 Distretto di Sovetskij – distretto (rajon) della Chantia-Mansia
 Sovetskij – villaggio vicino alla città di Kalač-na-Donu, dove si incontrarono le colonne di carri armati dell'Armata Rossa durante l'operazione Urano della battaglia di Stalingrado

Altro 
 Aeroporto di Vorkuta-Sovetskij – base aerea nei pressi della città di Vorkuta
 Sovet – termine che indica diversi organi politici della Russia e dell'Unione Sovietica

Pagine correlate 

 Sovetsk
 Sovetskij rajon
 Sovetskoe